Here peut désigner :

Toponyme 
 Here, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Biologie 
 Here, un genre de mollusques appartenant à la famille des Lucinidae

Cinéma 
 Here (Tu), un film croate réalisé par Zrinko Ogresta en 2003
 Here, un film singapourien réalisé par Tzu Nyen Ho en 2009
 Here, un film américain réalisé par Braden King en 2011

 Here, court métrage américain de Brendan Donovan sorti en 2001
 Here, court métrage américain de Luca Guadagnino sorti en 2012
 Here, court métrage britannique de Colum Eastwood sorti en 2013

Musique 
 Here (2015) est une chanson d'Alessia Cara.
 Here, un album de Cal Tjader sorti en 1977.
 Here, un album solo d'Adrian Belew sorti en 1994.
 Here, un album d'Edward Sharpe and the Magnetic Zeros sorti en 2012.
 Here (2016) est un album d'Alicia Keys.

Autres 
 un prénom en Nouvelle-Calédonie
 Here Maps, un logiciel de cartographie
 Here,  un éditeur de logiciels de planification d'itinéraires et de cartographie en ligne éditant Here Maps

Voir aussi 
 hère désigne un jeune cerf.